Bolesław Siemiątkowski (1925–2016) – polski działacz podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej, kawaler Virtuti Militari,
 Jerzy Siemiątkowski (1889–1974) – polski polityk, senator w II RP,
 Leonard Siemiątkowski (1917–2014) – polski polityk, prezes NBP,
 Łukasz Siemiątkowski znany też jako Tata Tasiemka (1876–1944) – polski gangster, działający na warszawskiej Woli, działacz PPS,
 Tadeusz Siemiątkowski (1910–1998) – polski działacz konspiracji niepodległościowej w czasie II wojny światowej,
 Tomasz Jan Siemiątkowski (1786–1830) – polski wojskowy, generał wojsk polskich Królestwa Kongresowego,
 Tomasz Siemiątkowski (ur. 1970) – polski prawnik, adwokat, nauczyciel akademicki, dr hab. nauk prawnych,
 Zbigniew Siemiątkowski (ur. 1957) – polski politolog, polityk, poseł na Sejm I, II, III i IV kadencji, były minister spraw wewnętrznych i koordynator służb specjalnych